Асклепион:

 Асклепион — древнегреческий храм, посвящённый богу медицины Асклепию. 
 Асклепион — один из самых знаменитых храмов Пергама, посвящён культу Асклепия — бога врачевания.